Csendes, völgy (Tichá dolina) és az abban folyó patak (Tichý potok) a Tátrában
 Csendes, település Ukrajna Volóci járásában
 Csendes, a NOX együttes zenei albuma (2007)